Buchanan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Buchanan Township (Jefferson County, Iowa)
 Buchanan Township (Page County, Iowa)
 Buchanan Township (Michigan)
 Buchanan Township (Atchison County, Missouri)
 Buchanan Township (Douglas County, Missouri)
 Buchanan Township (Sullivan County, Missouri)
 Buchanan Township (North Dakota)